Bald Mountain Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bald Mountain Lake (Idaho)
 Bald Mountain Lake (Nevada)
 Bald Mountain Lake (Washington)